Кастрильо-де-ла-Гуаренья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Гуаренья. Занимает площадь 22 км². Население — 139 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

История 
Город основан в 1322 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Саморы